Knytt kan syfta på:

 Knytt (Mumindalen) – små försynta, känslosamma och lätt bortkomna varelser Muminvärlden
 Knytt (lajv) –  en humanoid art som spelas på vissa high fantasy-lajv 
 Knytt (datorspel) –  ett plattformsspel för PC centrerat kring utforskning

Se även 
 Oknytt – små övernaturliga väsen i skandinavisk folktro